Unter Verbesserung kann man verstehen:

 eine Erhöhung der Qualität
 die Berichtigung von Fehlern durch Korrektur 
 in der Editionsphilologie die Lesbarmachung eines Textes, die Emendation
 in der Mathematik der Ausgleich von Messwerten, so dass sich widerspruchsfreie Größen oder „glatte“ Kurven ergeben, siehe Ausgleichungsrechnung

Siehe auch